Гено Акакиевич Адамия () (8 марта 1936 — 28 сентября 1993) — грузинский военачальник,Генерал-майор. участник Грузино-абхазской войны 1992—1993 годов. Национальный Герой Грузии (2020).

Биография 
С началом абхазской войны Гено Адамия сформировал из местных жителей грузинской национальности и возглавил добровольческий отряд, который позднее стал 23-й механизированой бригадой в составе 2-го армейского корпуса Вооружённых сил Грузии. Получил звание генерал-майора. Один из руководителей обороны города Сухуми от абхазских сил. Член прогрузинского Совета обороны Абхазии. Он пользовался большой популярностью среди бойцов.

Погиб 28 сентября 1993 года, в последние дни войны в Абхазии в бою неподалёку от Сухуми, в районе моста Келасури, при попытке организовать контратаку на взятый абхазской армией Сухуми.

Тело Гено Адамия было выкуплено у абхазской стороны в ноябре, и он был похоронен на  в Тбилиси.

Примечания

Ссылки 
 8 марта отмечается 75-летие генерала Гено Адамиа, Наша Абхазия
 История одной битвы

Военачальники Грузии
Участники Грузино-абхазских войн
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах